Conquista musulmana della Siria durante le guerre arabo-bizantine
 Campagna di Siria (1799) durante le guerre rivoluzionarie francesi
 Campagna di Siria (1941) durante la seconda guerra mondiale